CGS kan avse: 

 CGS-systemet – ett måttsystem som utgår från grundenheterna centimeter, gram och sekund
 Amilcar CGS – en sportbil från franska Amilcar
 Amilcar CGS-3 – en tresitsig sportbil från franska biltillverkaren Amilcar 1923–1925